Dr. Bob bezeichnet folgende Personen:

 Robert Holbrook Smith (1879–1950), US-amerikanischer Arzt und Mitgründer der Anonymen Alkoholiker
 Bob McCarron (* 1950), australischer Spezialeffektkünstler, Maskenbildner und Rettungssanitäter

Dr. Bob bezeichnet des Weiteren
 eine Figur aus der Muppet Show